Fountain, signifiant fontaine en anglais, peut faire référence à :

Culture 
 Fountain, ou Fontaine en français, une œuvre d'art de Marcel Duchamp,
 The Fountain, un film de Darren Aronofsky sorti en 2006,
 Fountains of Wayne, un groupe américain de rock indépendant,
 The Fountain of Salmacis, une chanson du groupe de rock Genesis,

Personnes 
 Albert Jennings Fountain (1838-1896), avocat et politicien républicain au Texas,
 Ben Fountain (1958-), écrivain américain
 Pete Fountain (1930-2016), un clarinettiste et saxophoniste de jazz américain,

Entreprises 
 Fountain Powerboats, une marque de bateaux de vitesse américaine,

Toponymes 
 Fountain (Alabama),
 Fountain, une localité du comté de Pitt en Caroline du Nord,
 Fountain, une banlieue de Colorado Springs dans le comté d'El Paso dans le Colorado,
 Fountain (Floride),
 Fountain (Illinois),
 Foutain, une localité du comté de Fountain  dans l'Indiana,
 Fountain, un village du comté de Mason dans le Michigan,
 Fountain, une localité du comté de Fillmore dans le Minnesota,
 Fountain (Pennsylvanie),
 Fountain (Texas),

 Fountain (Saint Kitts et Nevis),
 Fountain, une localité du comté de Juneau dans le Wisconsin,
 comté de Fountain, un comté dans l'Indiana,
dans des noms composés :
 
 Fountain Creek, 
 Fountain Creek (fleuve), un fleuve du Colorado,
 Fountain Dale, en Pennsylvanie
 Fountain Gap, dans l'Illinois,
 ,
 Fountain Grove, dans le Missouri,
 Fountain Head, dans le tennessee,
 Fountain Heights :
 Fountain Heights (Alabama),
 Fountain Heights (Floride),
 Fountain Heights (Tennessee),
 , (Fountain Hills),
 Fountain Inn, une localité du comté de Greenville et du comté de Laurens en Caroline du Sud,
 Fountain Lake, une localité du comté de Garland dans l'Arkansas,
 Fountain Mills, dans le Maryland,
 Fountain Park :
 Fountain Park (Indiana), une localité du comté de Jasper dans l'Indiana,
 Fountain Park (Michigan),
 Fountain Point, un historic landmark dans le Township de Suttons Bay dans le Michigan,
 Fountain Rock, dans le Maryland,
 Fountain Run, une localité du comté de Monroe dans le Kentucky,
 Fountain Spring, dans le Rhode Island,
 Fountain Springs, 
 Fountain Springs, une localité de Californie,
 Fountain Springs, une « census designated place » du comté de Schuylkill en Pennsylvanie,
 Fountain Square, un square à Cincinnati,
 Fountain Valley, une ville de Californie,
 Fountainhall, dans les Scottish Borders,
 ,
 Fountainville :
 Fountainville (Géorgie),
 Fountainville (Pennsylvanie),
et aussi :
 Lone Fountain, en Virginie,
 New Fountain, au Texas,
 Rich Fountain, une communauté non incorporée du comté d'Osage dans le Missouri.

Constructions 
 Buckingham Fountain, une fontaine de Chicago,
 L'abbaye de Fountains, dans le Yorkshire du Nord en Angleterre.
 Fountains Hall, une maison dans le parc de l'abbaye de Fountains.